Mulinum albovaginatum är en flockblommig växtart som beskrevs av John Gillies och William Jackson Hooker. Mulinum albovaginatum ingår i släktet Mulinum och familjen flockblommiga växter. Utöver nominatformen finns också underarten M. a. pauciflorum.

Källor 

Flockblommiga växter
albovaginatum